Breakthrough (álbum)
Breakthrough (canção)
The Breakthrough
Breakthrough (filme)

Desambiguação